Иван (Васильевич) Елагин (около 1740 — около 1786) — бригадир Русской императорской армии, активный участник подавления Барской конфедерации — сподвижник А. В. Суворова, кавалер ордена св. Георгия IV степени.

Биография 
Из дворянского рода Елагиных.

В военную службу вступил в 1755 году, в 1770—1772 служил в Санкт-Петербургском карабинерном полку в отдельном корпусе генерал-поручика Веймарна при подавлении восстания Барских конфедератов в Польше. Был заместителем командира полка у полковника Шепелева, командовал обзервационным постом в Пулавах — под общим командованием А. В. Суворова.

Отличился грамотным и инициативным руководством войсками в боях при Рыкове, Сатьковице и в других делах 20—22 августа 1771 года. По словам Суворова Елагин:

Много способствовал окончательному разгрому мелких конфедератских отрядов, рассыпавшихся по Малой Польше после поражения Казимира Пулавского подполковником Моисеем Лангом при Радоме.

Активный участник осады Краковского замка зимой 1772 года, командовал конвоем при доставке сдавшихся в Кракове конфедератов в Люблин.

Подобные донесения о деятельности Елагина в Польше встречаются в документах Суворова неоднократно, включая и прямые отношения будущего генералиссимуса к подполковнику.

14 июля 1772 года в чине подполковника награждён орденом св. Георгия IV степени. В 1776 году — бригадир.

В отставке с 1784 года. Умер около 1786 года.

Примечания

Литература 
 «Списки кавалеров ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия». (№ 186 (158); 14 июля 1772)
 "Список воинскому департаменту… ". СПб, 1776, 1778—1780, 1782—1785, 1787.
 Суворов А. В. Документы. Т. 1. Москва, Воениздат, — 1951.

Ссылки 
 Иван Елагин в списке Георгиевских кавалеров

Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Бригадиры (Российская империя)
Участники войны против барских конфедератов
Иван
Александр Суворов